

Patronyme 

 Abbott Joseph Liebling (1904-1963), journaliste américain ;
 Emil Liebling (1851-1914), pianiste et compositeur germano-américain ;
 Friedrich Liebling (1893-1982), psychologue libertaire suisse d'origine autrichienne ;
 Rominika Liebling (1938-), écrivaine et artiste-peintre polonaise ;
 Raymond (ou Rajmund, dit Roman) Polański, né Liebling (1933-), réalisateur, producteur et scénariste franco-polonais.

Toponyme 
 Liebling, une commune du județ de Timiș en Roumanie.

Patronyme germanique